Quinto Hatério, orador, citado por Sêneca por falar de forma contínua, sem pausas.
 Décimo Hatério Agripa, tribuno da plebe quando Tibério era imperador, no ano 15, e cônsul romano em 22.
 Quinto Hatério Antonino, dissipou a fortuna da família e recebeu uma pensão de Nero.

Desambiguação